Dalzell kan syfta på:

 Trent Dalzell, australisk skådespelare
 Dalzell, Illinois
 Dalzell, South Carolina